Mutirikwe může znamenat:

 Mutirikwe (řeka) — řeka v Zimbabwe
 Mutirikwe (přehradní nádrž) — přehradní nádrž v Zimbabwe